

Новоселово — присілок, Зарічне сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Новоселово — присілок, Трегубовське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Новоселово — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Новоселово — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Новоселово — присілок, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Новоселово — село, Колпашевський район, Томська область
 Новоселово — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Новоселово — селище, Таборинський район, Свердловська область